Języki zachodnioczadyjskie – gałąź afroazjatyckiej rodziny języków czadyjskich. Zaliczają się do niej 73 języki, używane w Nigerii, między innymi hausa, będący lingua franca Afryki Zachodniej (używany jest także w Nigrze, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kamerunie, Ghanie, Beninie, Burkina Faso, Togo i Sudanie). 

Według klasyfikacji Paula Newmana z 1990 roku języki zachodnioczadyjskie dzielą się na dwie podgałęzie:

H. Jungraithmayr wydzielił dwie gałęzie podrodziny języków zachodnioczadyjskich (1981):

Przypisy

Bibliografia 
Stanisław Piłaszewicz, Języki czadyjskie, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 1998, s. 50-52 i nast.